Борис Кутузов:
 Кутузов, Борис Васильевич (ум. 1501) — окольничий при Иване III.
 Кутузов, Борис Николаевич (1931—2017) — советский и российский учёный-горняк.